Марко Костић се може односити на:
Цинцар-Марка Костића, српског војводу из Првог и Другог српског устанка,
Марка Костића, редитеља.
Марка Костића, соло певача

en:Marko Kostić